Le Châtellier puede referirse a: 

 Le Châtellier, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Le Châtellier, comuna francesa situada en Orne.